Le mot éjecta (ou ejecta), nom singulier, est emprunté au latin , neutre pluriel substantivé d' (« choses éjectées »).

Sciences et techniques 
Les éjectas sont des particules condensées (liquides ou solides) expulsées violemment, ou les structures qu'elles constituent :
 en volcanologie, les éjectas sont des fragments de lave ou de roche expulsés dans l'air ou dans l'eau (sur Terre), ou dans le vide ou le gaz atmosphérique (sur des objets célestes), par l'éruption d’un volcan ;
 en planétologie, les éjectas d'un cratère d'impact sont les structures, souvent radiales, formées autour du cratère par les fragments de roches expulsés du lieu de l'impact ;
 en astronomie et en astrophysique, les éjectas d'une étoile sont des masses de gaz expulsées par l'étoile à certaines étapes de son évolution. C'est notamment le cas des nébuleuses planétaires ;
 en biologie et en médecine, on parle parfois d'éjectas pour désigner du matériel excrété, surtout si c'est pathologique.

Culture et société 
  est un film canadien de science-fiction et d'horreur de Chad Archibald et Matt Wiele, sorti en .
  (anciennement Ejecta) est un duo américain de synthpop.

Notes et références